СААЗ 

 Саранский автоагрегатный завод
 Скопинский автоагрегатный завод
 Смоленский автоагрегатный завод

Другое 

 Профилакторий СААЗ — деревня в Смоленской области.
 Сааз (Заац) — немецкое название чешского города Жатец.